El término desarrollo hace referencia a varios artículos de esta enciclopedia:

Biología
al desarrollo biológico, desde la fecundación hasta la senescencia;

Ciencias aplicadas
 a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I);
 al desarrollo tecnológico: conjunto de actividades humanas que investiga, genera y permite poner a disposición de la sociedad nuevos productos.

Ciencias sociales
 al desarrollo humano, la conclusión de capacidades que permitan a las instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar; 
 al índice de desarrollo humano, el indicador estadístico del desarrollo humano por país;
 al desarrollo social, el que mejora la calidad de vida y el bienestar en la población; 
 al desarrollo internacional, el estudio e intento de reducción de las diferencias de riqueza entre los países;
 al desarrollo rural, el desarrollo humano y económico en el medio rural;
 al desarrollo local, el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenos de una comunidad;
 al desarrollo económico, el desarrollo de la riqueza económica de países o regiones, para el bienestar general de sus habitantes;
 al desarrollo sostenible, aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

Geometría
 al desarrollo de un tetraedro, el despliegue gráfico en tres dimensiones de un cuerpo volumétrico, que correspondientemente cortado y plisado permitiría reconstituir poliedros en un tiempo determinado.

Informática
 al desarrollo de videojuegos, la programación de los sistemas de cómputo.
 al desarrollo web, creación de sitios web para Internet.

Enlaces externos